Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Željko Franulović e Hans Gildemeister che hanno battuto in finale Jean-Louis Haillet e Gilles Moretton 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (quarti di finale)
 Wojciech Fibak /  Jan Kodeš (semifinali)
 Víctor Pecci /  Balázs Taróczy (secondo turno)
 Ilie Năstase /  Belus Prajoux (primo turno)

 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (secondo turno)
 Colin Dowdeswell /  Heinz Günthardt (primo turno)
 John Feaver /  John James (secondo turno)
 Lito Álvarez /  Antonio Muñoz (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1978